Puttenham steht für:

 Puttenham (Babensham), Gemeindeteil von Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Puttenham (Surrey), Ort in der Grafschaft Surrey, England
 Puttenham (Hertfordshire), Dorf in Hertfordshire